Кэ́йта Са́то (; ) — японский кёрлингист.

В составе мужской сборной Японии бронзовый призёр , участник .  2006.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (2006), серебро (2005, 2009).
 Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу среди юниоров: серебро (2008, 2010).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Чемпионы Японии по кёрлингу